Slovo uzávěra má více významů:

 stavební uzávěra
 plošná karanténa neboli lockdown
 uzávěra koleje

Související články 
 Uzávěr (rozcestník)